Свет-702 — первый советский полностью полупроводниковый цветной телевизор и одновременно первый советский цветной телевизор, имеющий кинескоп с самосведением лучей. Выпускался с 1976 года Московским радиотехническим заводом. Телевизор поставлялся в основном на объекты будущей Олимпиады-80, в различные дипломатические учреждения СССР, но поступал и в розничную продажу, где стоил 550 рублей и был очень дефицитным.

Точные причины создания этого телевизора неизвестны, однако, скорее всего они связаны с запаздыванием в освоении производства и техническими проблемами телевизоров УПИМЦТ. В преддверии Московской Олимпиады, которая должна была показать, в том числе и технологическую мощь СССР демонстрировать иностранцам порядком устаревшие лампово-полупроводниковые телевизоры УЛПЦТ или ненадежные УПИМЦТ было недопустимо, как и закупать для этих целей иностранные аппараты. Наиболее вероятно, что «Свет-702» был призван разрешить именно эту проблему. Его концепция принципиально отличалась от унифицированных телевизоров, основанных на применении недорогих массовых, но не очень совершенных радиоэлементах для бытовой аппаратуры. Телевизор «Свет-702» наоборот, был построен на достаточно надежных кремниевых транзисторах с высокими частотными и усилительными характеристиками, применявшихся в военной аппаратуре (такие транзисторы имели обозначение не КТ, а 2Т). Благодаря этому схема «Света» получилась очень простой и в то же время надежной и эффективной. В телевизоре был применен очень удачный французский кинескоп Videocolor A51-161X, на базе которого в тот момент уже создавался советский кинескоп 51ЛК2Ц и который впоследствии сделал бестселлерами советские телевизоры серий УСЦТ. «Свет» также комплектовался селектором каналов дециметрового диапазона, что для СССР в те годы было нехарактерно.

Количество выпущенных телевизоров неизвестно, вероятно, что их было изготовлено в пределах одной-двух тысяч штук. Информация об этих телевизорах не публиковалась в профильных изданиях (журнал «Радио», брошюры «МРБ»), хотя в каталоге новых товаров за 1977 год телевизор представлен. Его принципиальная схема также отсутствует в открытых источниках. Делались лишь отдельные попытки воспроизвести её методом реверс-инжиниринга. Количество сохранившихся телевизоров невелико. В сети имеется лишь две общедоступные фотографии.

Дальнейшего развития тема телевизора «Свет-702» не нашла, Московский радиотехнический завод переключился на выпуск портативных цветных телевизоров и мониторов «Юность» на советских кинескопах с самосведением и к выпуску стационарных телевизоров не возвращался.

Телевизионные приёмники СССР